Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Ivo Heuberger e Michael Kohlmann 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (Campioni)
 Jordan Kerr /  Kyle Spencer (primo turno)

 Petr Luxa /  David Škoch (semifinali)
 Ivo Heuberger /  Michael Kohlmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2000